Okręty US Navy o nazwie USS "Pyro":
 Pierwszy "Pyro" (AE-1) był okrętem amunicyjnym, główną jednostką typu Pyro. Był w służbie w latach 1920-1946.
 Drugi "Pyro" (AE-24) był okrętem amunicyjnym typu Nitro, który był w służbie w latach 1958-1994.

Pyro